Первокизлярское (Первокизлярский, Первый Кизлярский) — село в Кизлярском районе Дагестана. Входит в состав Косякинского сельсовета.

Географическое положение 
Населённый пункт расположен у канала Кизляр-Каспий, в 0,5 км к югу центра сельского поселения — Косякино и в 3 км к северо-западу от города Кизляр.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе проживало 438 человек (221 мужчина и 217 женщин).

Примечания

Ссылки 
 В Дагестане предотвращен теракт 
 

Населённые пункты Кизлярского района